Thomson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Thomson Township (Minnesota)
 Thomson Township (Missouri)

Siehe auch:
 Thompson Township